Шотландский Первый Дивизион 1924/1925 () — 35-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1924 года и закончился 25 апреля 1925 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com

1924/1925
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1924 году
Спорт в Шотландии в 1925 году